Драч — застаріла назва шомпола.
 Драч — застаріла назва пиляра.
 Драч — застаріла назва збирача податей.
 Драч — застаріла назва колючого чагарника.
 Драч — снасть для ловлі великої риби взимку, що складається з олов'яної гирки з гачком на шнурку.
 Драч — діалектне слово зі значенням «оббирання, здирство».
 Драч — діалектна назва просорушки.
 Драч — болгарська й сербська назва албанського міста Дуррес.

Прізвище 

Драч — українське прізвище.

 Драч Андрій Леонідович ( 1994) — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня
 Драч Іван Федорович (1936—2018) — український поет, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч.
 Драч Едуард Валерійович ( 1965) — український бандурист і бард.
 Драч Максим Іванович (1965—2009) — лікар, син Івана Драча; загинув 2009 року.
 Драч Мар'яна Іванівна ( 1972) — українська журналістка, директорка Української редакції Радіо Свобода, дочка Івана Драча
 Драч Олег Тарасович ( 1959) — український актор, режисер, педагог. Заслужений артист України

Див. також 
 Драчка

Примітки 

Українські прізвища